Французский диджей Давид Гетта выпустил 7 альбомов, 10 компиляций и 41 сингл.

Альбомы

Студийные альбомы

Компиляции

Бокс-сеты

Синглы

Как основной артист

Совместные синглы

Остальные песни, попавшие в чарты

Примечания 

Гетта, Давид
Давид Гетта
Гетта, Давид